Сегунда Лига 2006/2007 () — 17-й сезон Второй лиги Португалии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 27 августа 2006 года и закончился 20 мая 2007 года. В чемпионате приняли участие 16 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сегунда 2006/07 на rsssf.com

2006/2007
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 2006 году
Спорт в Португалии в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007